Эскуинтла () — топоним, встречающийся на территории проживания ацтеков. С языка науатль это можно перевести как собачье место.

 Эскуинтла — департамент Гватемалы;
 Эскуинтла — город и административный центр вышеназванного департамента.
 Эскуинтла — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас;
 Эскуинтла — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.